

Famiglie 
 Senussi – confraternita islamica

Persone 
 Abdullah Senussi – generale sudanese naturalizzato libico, cognato di Mu'ammar Gheddafi
 Ahmed Sharif as-Senussi – capo della confraternita e della famiglia dei Senussi di Libia
 Hasan al-Senussi – principe ereditario di Libia
 Idris al-Senussi – membro della famiglia reale libica e leader del movimento del Sannussiyah
 Mohammed El Senussi – figlio di  Sayyid Hasan I di Libia

Altro 
 Campagna dei Senussi – scontri avvenuti durante la prima guerra mondiale che coinvolsero Impero britannico, Italia, Senussi, Impero ottomano e Impero tedesco